Хавијер Лопез Морено има више значења:

 Хавијер Лопез Морено, Лас Паломас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хавијер Лопез Морено (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хавијер Лопез Морено (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику